Qeqertaarakasik bezeichnet:
 Qeqertaarakasik (Insel, Aasiaat, östlich), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaarakasik (Insel, Aasiaat, westlich), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaarakasik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland